Montauban est un toponyme français, composés des noms  et .

Toponymes

Montauban, site archéologique situé sur le commune d'Étalle

Fresnes-lès-Montauban, commune française du Pas-de-Calais,
Montauban (Montalban en occitan), commune française, préfecture de Tarn-et-Garonne, 
Montauban-de-Bretagne (Montaoban en gallo et Menezalban en breton), commune française d'Ille-et-Vilaine,
Montauban-de-Luchon, commune française de Haute-Garonne,
Montauban-de-Picardie, commune française de la Somme,
Montauban-sur-l'Ouvèze,commune française de la Drôme,

Notre-Dame-de-Montauban, municipalité du Québec, Canada
 Lac Montauban (Portneuf), Saint-Alban, MRC de Portneuf
 Canton de Montauban, Notre-Dame-de-Montauban, MRC de Mékinac
 Lac Montauban, Forestville (Ville), La Haute-Côte-Nord, Côte-Nord
 Parc de Montauban, Parc (Parc public), Blainville (Ville), Thérèse-De Blainville,  Laurentides

Voir aussi 

 
 
 
 

Homonymie de communes et d'anciennes communes en France